Noah – indonezyjski zespół pop-rockowy
  – amerykański malarz
 Noe (ang. Noah) – postać biblijna
 Noah – luksemburski książę z dynastii Burbon-Parmeńskiej